Список кантри-хитов № 1 1985 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1985 году.
В 1985 году 51 песня возглавляли кантри-чарт, который тогда публиковался под названием Hot Country Singles, составленный по данным плейлистов кантри-радиостанций и отчётов о продажах в магазинах.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Лучшие синглы США 1985 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1985 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1985 году

Примечания

Ссылки 
 
 Billboard Hot Country Songs chart — online version.

Чарты Billboard 1985 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1985 года
1985 год в музыке США